Wigger steht für:

 Wigger (Fluss), Nebenfluss der Aare in der Schweiz
 Wigger (Ethnophaulismus), abfällige Bezeichnung für einen Afroamerikaner imitierenden Weißen

Wigger ist der Name folgender Personen des Mittelalters:
 Wigger I., Markgraf von Zeitz (965–981)
 Wigger II., Graf im thüringischen Raum (mindestens 997–1009)
 Wigger von Wartberg, Graf von Wartberg
 Wigger von Verden, Bischof von Verden
 Wigger von Brandenburg, Bischof von Brandenburg

Wigger ist der Familienname folgender Personen:
 Berthold U. Wigger (* 1966), deutscher Volkswirtschaftler
 Daniel Wigger (* 1983), deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler

 Hedwig Wigger (1853–1918), deutschsprachige Novellistin, Übersetzerin und Literaturkritikerin
 Heinrich Wigger (1827–1908), deutscher Priester
 Jeremias Wigger (* 1965), Schweizer Skilangläufer
 Johan Wigger (* 1985), niederländischer Fußballspieler
 Lones Wigger (1937–2017), US-amerikanischer Sportschütze
 Martin Wigger (* 1964), deutscher Dramaturg und Theaterleiter
 Maximilian Wigger (* 1960), deutscher Schauspieler
 Stefan Wigger (1932–2013), deutscher Schauspieler
 Susanna Wigger (* 1988), deutsche Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Ulli Wigger (* 1975), österreichische Musikerin
 Winand M. Wigger (1841–1901), US-amerikanischer Bischof

Siehe auch:
 Wieger (Begriffsklärung)
 Wiggert